Gaocun bezeichnet:

 Gaocun (Mayang) (高村镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Mayang in der chinesischen Provinz Hunan
 Gaocun (Qi) (高村镇), Großgemeinde im Kreis Qi in der chinesischen Provinz Henan
 Gaocun (Wanzai) (高村镇), Großgemeinde im Kreis Wanzai in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Gaocun (Wendeng) (高村镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wendeng in der chinesischen Provinz Shandong
 Gaocun (Wuqing) (高村镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wuqing der chinesischen Stadt Tianjin
 Gaocun (Yi) (高村镇), Großgemeinde im Kreis Yi in der chinesischen Provinz Hebei
 Gaocun (Yun’an) (高村镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yun’an in der chinesischen Provinz Guangdong
 Gaocun (Houma) (高村乡), Gemeinde der Stadt Houma in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gaocun (Pingwu) (高村乡), Gemeinde im Kreis Pingwu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gaocun (Wanrong) (高村乡), Gemeinde im Kreis Wanrong in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gaocun (Xingyang) (高村乡), Gemeinde der Stadt Xingyang in der chinesischen Provinz Henan
 Gaocun (Xiuwu) (高村乡), Gemeinde im Kreis Xiuwu in der chinesischen Provinz Henan
 Gaocun (Yangqu) (高村乡), Gemeinde im Kreis Yangqu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gaocun (Yiyang) (高村乡), Gemeinde im Kreis Yiyang in der chinesischen Provinz Henan
 Gaocun (Zhao) (高村乡), Gemeinde im Kreis Zhao in der chinesischen Provinz Hebei